Avanti! è un quotidiano online italiano, edito dal 2012, organo ufficiale del ricostituito Partito Socialista Italiano guidato da Emzo Maraio. Riprende la storica testata del quotidiano socialista fondato nel 1896 da Leonida Bissolati e chiuso nel 1993.

Fondazione
Nominato commissario liquidatore dal XLVII Congresso del Partito Socialista Italiano (Roma, 12 novembre 1994) in cui venne decisa la messa in liquidazione del partito, Michele Zoppo cedette i simboli e i marchi originali del PSI storico prima alla formazione "Socialisti Italiani" (poi divenuta SDI nel 1998) ed infine PS/PSI nel 2007-2009. Il 5 novembre 2011 il nuovo commissario liquidatore Francesco Spitoni firmò, tramite scrittura privata, la cessione definitiva del marchio originale "Avanti!" al Partito Socialista Italiano - PSI con segretario Riccardo Nencini, nella persona del tesoriere Oreste Pastorelli.

L'Avanti! è l'organo ufficiale del Partito Socialista Italiano, ricostituito nel 2007 dall'unione tra lo SDI e altri movimenti politici d'ispirazione laica e liberalsocialista. La testata non riceve finanziamenti pubblici e dal 5 gennaio 2012 è presente sul web.

Direttori
 Giampiero Marrazzo (2011-2013)
 Mauro Del Bue (2013-2022)
 Livio Valvano (dal 2022)

Note

Collegamenti esterni 
 

Testate giornalistiche on-line italiane